Фёдор У́сов:
 Усов, Фёдор Вениаминович (род. 1982) — российский футболист.
 Усов, Фёдор Николаевич (1840—1888) — полковник, атаман 1-го отдела Сибирского казачьего войска, писатель.